Червоная Слобода — название населённых пунктов на Украине:

 Червоная Слобода — село в Макаровском районе Киевской области.
 Червоная Слобода — село в Компанеевском районе Кировоградской области.
 Червоная Слобода — село в Бурынском районе Сумской области.
 Червоная Слобода — село в Недригайловском районе Сумской области.
 Червоная Слобода — село в Черкасском районе Черкасской области.

См. также 
 Слобода